D50 (hunebed), een hunebed nabij Noord-Sleen.
 D50 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 Nikon D50, een digitale spiegelreflexcamera van Nikon.